Okounek je český rodový název pro několik druhů okounkovitých ryb:
 Centrarchus
 Enneacanthus
 Micropterus
 Micropterus dolomieu – okounek černý
 Micropterus salmoides – okounek pstruhový
 Pomoxis

Související články 
 slunečnice (rozcestník)